

Cinema 
 Jade Warrior – film del 2006 diretto da Antti-Jussi Annila

Musica 
 Jade Warrior – gruppo musicale britannico
 Jade Warrior – album dell'omonimo gruppo musicale del 1971